Маис может означать:
 Маис — одно из названий кукурузы сахарной.
 Маис — река в России, протекает в Никольском районе Пензенской области.
Маис — село в  Маисском сельсовете Никольского района Пензенской области

См. также 
 Маи
 Май (значения)